Бе́ннет () — английская фамилия. Известные носители:
 Генри Беннет, 1-й граф Арлингтон (1618 — 1665) — английский политик, член министерства Кабаля при КарлеII.
 
 Беннет, Майкл (род. 1964) — американский политик, сенатор США от штата Колорадо, член Демократической партии.
 Беннет, Хлоя (род. 1992) — американская телевизионная актриса и певица.

Вымышленные персонажи 
 Клэр Беннет — героиня сериала «Герои».
 Элизабет Беннет — главная героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

См. также 
 Беннетт
 Бенет

Примечания